Pjesma Eurovizije 2006. je 51. izdanje Eurovizije održano u Ateni, Grčka. Datumi održavanja bili su: 18. svibnja - polufinale i 20. svibnja - finale. Televizija domaćin bila je ERT. Finska grupa Lordi pobijedila je s pjesmom Hard Rock Hallelujah. Imali su rekordni broj bodova koji je iznosio 292 (iako su ovih godina mogle glasovati i mnoge države koje prije nisu). To je također prvi put kad je hard rock pjesma osvojila Euroviziju (prije su to bila samo pop i sentiš pjesme).

Pjesme

Polufinale 18. svibnja 2006.

1 U švedskom finalu 2004. (ne 2005.) pjesma je izvođena na švedskom, ali je prevedena za izvođenje na Euroviziji.

Finale 20. svibnja 2006.

Ostale države 

 Dana 18. lipnja 2005. austrijski časopis Der Kurier objavio je da se Austrija neće natjecati na Euroviziji 2006.
 Dana 5. listopada 2005. gruzijski direktor televzije i radija objavio je da se Gruzija neće natjecati na Euroviziji 2006.
 Dana 6. listopada 2005. Češka televizija objavla je da se Češka neće natjecati.
 Dana 9. prosinca 2005. Mađarska televizija objavila je da se Mađarska neće natjecati iz financijskih razloga.

Srbija i Crna Gora povukla se iz natjecanja zbog skandala za vrijeme objavljenja pobjednika. Dogodila se nesuglacca između RTS-a (Srbija) i RTCG-a (Crna Gora). Iapk Srbija i Crna Gora zadržala je pravo glasovanja.

Nakon odustanak Srbije i Crne Gore osalo je prazno mjesto u finalu. Na sastanku 20. ožujka, odlučeno je da Hrvatska, koja je prošle godine bila 11. uđe direktno u finale.

Tablica glasovanja

Teleglasovanje je korištenju u svim zemljama osim u Monaku i Albaniji. Ovo je tablica glasovanja iz finala.

Komentarori 

 - Meri Picart & Josep Lluis Trabal
 - Andi Knoll
 - André Vermeulen & Bart Peeters
 - Dejan Kukrić
 - Evi Papamichael
 - Mads Vangsø & Adam Duvå Hall
 - Marko Reikop
 - Heikki Paasonen & Jaana Pelkonen & Asko Murtomäki
 - Michel Drucker & Claudy Siar
 - Giorgos Kapoudzidis & Zeta Makrypoulia
 - Duško Ćurlić
 - Sigmar Guðmundsson
 - Marty Whelan
 - Kārlis Streips
 - Darius Užkuraitis
 - Karolina Petkovska
 - Eileen Montesin
 - Bernard Montiel & Églantine Eméyé
 - Cornald Maas & Paul de Leeuw
 - Jostein Pedersen
 - Peter Urban
 - Artur Orzech
 - Eládio Clímaco
 - Andreea Demirgian
 - Juri Aksjuta & Tatjana Godunova
 - Mojca Mavec
 - Duška Vučinić-Lučić
 - Beatriz Pecker
 - Pekka Heino
 - Sandra Studer
 - Bülent Özveren
 - Paddy O'Connell (polufinale) & Terry Wogan (finale)
 - Pavlo Šijlko (DJ Paša)

Predstavnici 
Predstavnici su one osobe koje su na Euroviziji prenosile službene glasove njihove zemlje.

 - Leon Menkshi
 - Xavi Palma
 - Gohar Gasparyan
 - Yasmine
 - Corrianna
 - Vesna Andree Zaimović
 - Dragomir Simeonov
 - Constantinos Christoforou 
 - Jørgen de Mylius
 - Evelin Samuel 
 - Nina Tapio
 -  Sophie Jovillard
 - Alexis Kostalas
 - Mila Horvat
 - Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir
 - Eimear Quinn 
 - Dana Herman
 - Mārtiņš Freimanis 
 - Lavija Šurnaitė
 - Martin Vučić 
 - Moira Delia
 - Svetlana Cocosh
 - Églantine Eméyé
 - Paul de Leeuw
 - Ingvild Helljesen
 - Thomas Hermanns
 - Maciej Orłoś
 - Cristina Alves
 - Andreea Marin Bănică
 - Jana Čurikova
 - Peter Poles
 - Jovana Janković
 - Sonia Ferrer
 - Jovan Radomir
 - Jubaira Bachmann
 - Meltem Yazgan
 - Fearne Cotton
 - Igor Posijpaiko

Zanimljivosti i rekordi

Iz finala

Finska je čekala 44 godine, od svog debi nastupa 1961., da pobijedi, a od 1977. su čekali svoj 4. set od 12 bodova. Ove godine oborena su oba rekorda, Finci su pobijedili dobivši 12 bodova čak 8 puta. 
Švedska predstavnica je dobila ukupno 170 bodova, bez da je ijednom dobila 12 bodova, i završila je na 5. mjestu.
Iako je Turska bila četvrta zemlja po broju dobivenih 12 bodova (od Francuske, Nizozemske i Njemačke), pjesma Sibel Tüzün je dobila samo 91 bod i završila je na 11. mjestu.
Litva je čekala punih 12 godina da dobije svojih prvih 12 bodova na natjecanju. Tih 12 bodova dala joj je Irska. 
Drugoplasirana Rusija i četvroplasirana Rumunjska su dobile glasove od 35 zemalja, više i od pobjednika Finaca koji su dobili glasove od 34 zemlje. 
Pretposljednje Ujedinjeno Kraljevstvo je dobilo glasove od 10 zemalja, dok je Makedonija (12. mjesto) dobila glasove od 9 država, Hrvatska (13. mjesto) od 8, a Danska (18. mjesto) od samo 5 zemalja.

Prijenosi natjecanjima u državama koje nisu sudjelovale

 Australija  Iako se Australija ne može natjecati, prenosila je natjecanje na SBS-u. No, zbog razlika u vremenskim zonama, SBS nije uživo prenisoio natjecanje. Polufinale je prikazano u petak, a finale u nedjelju. Australija prikazuje prijenos Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno s komentarima Paddyja O'Connella i Terryja Wogana. Prije emitiranja, SBS je obavijestio gledatelje da je Eurosong jedan od njihovih najpopularnijih emisija. 
  Azerbajdžan  Azerbajdžan je želio biti dio natjecanja, no kako je AzTV dao prijavnicu koja je odbijena 18. lipnja 2007., propustili su natjecanje i čekaju prihvaćanje. Još jedna Azerbajdžanska TV kuća, OTV, je prenosila natjecanje. OTV je pasivni član EBU-a, i prenosio je natjecanje posljednje 2 godine. OTV je bila jedina TV kuća koja je poslala komentatore, a dolazila je iz države koja se ne natječe.
  Italija Italija nije prenosila natjecanje jer je RAI u sumnji da Eurosong neće biti popularan u Italiji. RAI nije prenosio natjecanje posljednjih godina, no nezavisna TV kuća koja predstavlja gay zajednicu je prikazala natjecanje.
  Monako Monako je prenosio finale na TMC nakon što se povukao iz natjecanja u prosincu 2006.
  Svijet  Prijenos natjecanja uživo bio je dostupan preko satelita na mnogim neovisnim kanalima kao što su Channel One Russia, ERT World, TVE Internacional, TVP Polonia, RTP Internacional i TVR i.
  Gibraltar Gibraltar je prenosio samo finale.
  Kosovo Kosovo je prenosilo natjecanje na RTK, no ne može se natjecati jer nije bila međunarodno priznata država.

Izvori

Poveznice 
 Neslužbena hrvatska Eurosong stranica
 Službene Eurovizijine stranice - Audio i video datoteke dostupne na Multimedia Lounge

Izbori za pjesmu Eurovizije
Grčka
Atena